Alejandra de Hannover (en alemán: Alexandra, Prinzessin von Hannover) es la única hija de Ernesto Augusto V y de su segunda esposa, la princesa Carolina de Mónaco. Posee el título nobiliario de princesa de Hannover, usado en Mónaco o por cortesía en el resto del mundo.

Biografía

Nacimiento 
Alejandra nació el  en Vöcklabruck, Alta Austria, Austria, siendo la primera y única hija en común entre Ernesto Augusto V y Carolina de Mónaco.

A través de su padre, es descendiente del rey Jorge III del Reino Unido y del emperador alemán Guillermo II. A través de su madre, de los príncipes Raniero III de Mónaco y Gracia Patricia de Mónaco (Grace Kelly).

Bautismo 
Sus padrinos de bautismo fueron: su tía paterna, la princesa Alejandra de Leiningen (nacida princesa Alejandra de Hannover), su hermana por parte de madre, Carlota Casiraghi, Ulrike Ulmschneider, Maryam Sachs, Virginia Gallico, George Condo y Eric Maier. Tomó el nombre de sus madrinas. El sacramento se administró el 19 de septiembre de 1999.

Como adulta se convirtió al catolicismo, siendo su padrino el coronel Luc Frigant.

Títulos 
Su título completo es: Princesa Alejandra Carlota Ulrica María Virginia de Hannover, Duquesa de Brunswick y Luneburgo, Princesa de Gran Bretaña e Irlanda; sin embargo, Alemania e Irlanda son repúblicas, y el Reino Unido no reconoce el título anterior. S.A.R. (Su Alteza Real) la princesa Alejandra de Hannover es utilizado oficialmente en Mónaco o por cortesía en cualquier lugar del mundo. Nació seis meses después de la unión matrimonial de sus padres.

Se encuentra en la línea sucesoria del trono de Mónaco dado que actualmente profesa la religión católica. Se encontraba en la línea de Sucesión al trono británico, en el puesto 411, mientras profesaba el luteranismo.

Hermanos 
Tiene dos hermanos por parte de padre:
 Ernesto Augusto de Hannover.
 Cristián de Hannover.
Tiene tres hermanos por parte de madre:
 Andrea Casiraghi.
 Carlota Casiraghi.
 Pierre Casiraghi.

Actos oficiales 
En el 2011, Alejandra asiste a dos acontecimientos familiares relevantes: el entierro de su tía abuela la princesa Antonieta, el 24 de marzo, y el matrimonio de su tío el príncipe Alberto con Charlene Wittstock, los días 1 y 2 de julio.

Alejandra también asiste al Baile de la Rosa que se celebra en Mónaco, que organiza su madre.

Aficiones 
En deportes, la princesa destaca en patinaje sobre hielo.

Ancestros

Títulos 
El título oficial de la princesa Alejandra  es: Su Alteza Real la princesa Alejandra Carlota Ulrica María Virginia de Hannover, duquesa de Brunswick y Luneburgo, princesa de Gran Bretaña e Irlanda (desde el 20 de julio de 1999).

Referencias 

Princesas de Hannover
Príncipes de Mónaco
Familia Real Monegasca
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Monegascas del siglo XXI
Católicos de Mónaco
Patinadores artísticos de Mónaco
Católicos de Alemania